St. John’s
St. John’s – Antigua és Barbuda fővárosa
St. John’s – Új-Fundland és Labrador, kanadai tartomány fővárosa
St. Johns
St. Johns – kisváros az Amerikai Egyesült Államok Arizona államában, a Painted-sivatag közelében